Тишко́в — русская фамилия. Женская форма Тишкова.

Известные носители 
 
 Тишков, Арсений Васильевич (1909—1979) — советский генерал-майор госбезопасности, дипломат.
 Тишков, Валерий Александрович (род. 1941) — российский этнолог, историк, социальный антрополог.
 Тишков, Леонид Александрович (род. 1953) — российский художник.

См. также 
 Тишко — украинская фамилия.